Стрелиха — деревня в Кесовогорском районе Тверской области, административный центр Стрелихинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу речки Новосёлка 17 км на юго-запад от райцентра посёлка Кесова Гора.

История 
В конце XIX — начале XX века село входило в состав Матвеевской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1858 году в деревне было 31 двор, 3 ветряные мельницы, 3 маслобойни.

С 1929 года деревня являлась центром Стрелихинского сельсовета Кесовогорского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Стрелихинского сельского округа, с 2005 года — центр Стрелихинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются дом культуры, офис врача общей практики, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Кесовогорского района